El Torneig de Kuala Lumpur 2013, oficialment conegut com a Malaysian Open 2013, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La cinquena edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 29 de setembre de 2013 al Putra Indoor Stadium de Bukit Jalil, prop de Kuala Lumpur, Malàisia.

El tennista portuguès João Sousa va guanyar el primer títol de la seva carrera en la primera final que disputava i també va esdevenir el primer tennista portuguès en guanyar un títol professional.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

ATP World Tour 2013
2013
Kuala Lumpur